Ежув-Судецкий () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Еленегурский повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 6162 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Хросница
 Черница
 Дзивишув
 Янувек
 Ежув-Судецки
 Площына
 Седленцин
 Вжещын

Соседние гмины 
 Гмина Яновице-Вельке
 Еленя-Гура
 Гмина Стара-Каменица
 Гмина Свежава
 Гмина Влень

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Нижнесилезского воеводства